Enderlin von Montzwick ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Enderlin von Montzwick (vor 1583–nach 1611), Veltliner Landeshauptmann
 Thüring Enderlin von Montzwick (1604–1653), Veltliner Landeshauptmann